Sankt Pantaleon, une commune autrichienne.
 L'église Saint-Pantaléon de Cologne.